David Mendes da Silva (football,1982), footballeur néerlandais d'origine cap-verdienne.
David Mendes da Silva (football,1986), footballeur cap-verdien.